Schaffhausen (stad), de stad Schaffhausen
 Schaffhausen (district), het voormalig district Schaffhausen
 Schaffhausen (kanton), het kanton Schaffhausen
 Rijksstad Schaffhausen, Schaffhausen als rijksstad in het Heilige Roomse Rijk
 Een Ortsteil van de Duitse plaats Wadgassen heet eveneens Schaffhausen.